Сафет Пашалић (Брчко, 14. август 1907 — Сарајево, 15. август 1987) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Живот је наш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук  || /
|-
| 1954. || Стојан Мутикаша  || Мула Јусуф (као С. Пашалић)
|-
| 1955. || Ханка  || Пропали Бег
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || То ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Угурсуз ТВ филм || Ихтар
|-
| 1973. || Пјегава дјевојка  || Глумац
|-
| 1973. || Отац и неки важни људи ТВ филм || /
|-
| 1974. || Дервиш и смрт   || /
|-
| 1975. || Одборници ТВ серија || /
|-
| 1975. || Благо у дувару ТВ филм || /
|-
| 1975. || Атентат у Сарајеву  || Кабиљо
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија || Талов отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Ти си то ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1907.
Умрли 1987.
Југословенски глумци
Брчаци